Yvette Étiévant (1922-2003), actrice française. 
 Georges Etiévant (1865-1900), anarchiste individualiste français, partisan de la propagande par le fait. 
 Henri Étiévant (1870-1953), réalisateur et acteur français.
 Michel Étiévant (1932-2006), homme politique français.